Зе́зере — португальська власна назва.

Топоніми

Зезере — річка.
 Феррейра-ду-Зезере — річка.